Blázquez je priimek več oseb:    
 Eladia Blázquez, argentinska glasbenica
 Ricardo Blázquez Pérez, španski rimskokatoliški nadškof
 Sebastián Blázquez, argentinski nogometaš